Изменчивый шмель () — вид перепончатокрылых насекомых из рода шмели. Единственный представитель подрода Kallobombus.

Внешний вид 
Тело длиной 9–18 мм. Особенностью вида является то, что все три боковых глазка расположены на одной линии на уровне верхнего края сложных глаз. Четвёртый и пятый тергиты брюшка в красных (Bombus soroeensis proteus) или белых (Bombus soroeensis soroeensis) волосках.

Классификация 
В составе вида выделяют два подвида, которые иногда рассматриваются в ранге самостоятельных видов.

Распространение 
Вид распространён в Западной Европе и некоторых регионах европейской части России.

Охрана 
Как Bombus proteus был занесен в первое издание (2001 год) Красной книги России. Отнесён к 2 категории — сокращающийся в численности вид. Во втором издании (2021 год) этот вид отсутствует.

См. также 
 Шмель необыкновенный
 Шмель пластинчатозубый
 Шмель редчайший
 Шмель конский
 Моховой шмель

Примечания

Ссылки 
 Bombus proteus в Красной книге РФ 

Животные, описанные в 1869 году
Шмели